Список залов Лувра включает в себя залы музея Лувр, а также другие доступные к посещению помещения музея: лестницы, ротонды и т. п. Все эти помещения имеют единую сквозную нумерацию, официально принятую в 2018 году.

Общий план музея 
Коллекции Лувра размещаются на пяти уровнях в трёх сообщающихся между собой крыльях, названных в честь выдающихся деятелей Франции: Ришельё, Сюлли и Денона.

 Уровень −2: приём посетителей, билетные кассы и выставки.
 Уровень −1: постоянные и временные выставки; залы 100—106 крыла Ришельё, 130—137 крыла Сюлли, 160—187 крыла Денон.
 Уровень 0: постоянная экспозиция; залы 200—236 крыла Ришельё, 300—348 крыла Сюлли, 400—433 крыла Денон.
 Уровень 1: постоянная экспозиция; залы 500—564 крыла Ришельё, 600—663 крыла Сюлли, 700—734 крыла Денон.
 Уровень 2: постоянная экспозиция; залы 800—864 крыла Ришельё, 900—952 крыла Сюлли.

Древний Восток

Античность Ближнего Востока

Искусство Ближнего Востока и Египта

Древний Египет

Древние Греция, Этрурия, Рим

Древняя Греция

Древняя Греция и Рим

Древний Рим

Италийцы и этруски

Искусство ислама

Скульптуры

Скульптуры Франции

500—1500

1500—1650

1600—1700

1650—1750

1700—1850

Скульптуры Европы

Скульптуры Италии

Скульптуры Испании

Скульптуры Северной Европы

Живопись

Живопись Франции

Живопись Северной Европы

Живопись Италии

Живопись Испании

Живопись Греции и России

Живопись Великобритании и США

Дары

Графическое искусство

Предметы искусства

Рисунки и эстампы

Искусство Африки, Азии, Океании и Америк

История Лувра

Малая Галерея

Вне списка

Лестницы

Внешние 
 Escalier de la cour Lefuel
 Grand Vis (разрушена при Людовике XIII во время постройки Павильона Часов)
 Escalier du musée Napoléon (разрушена, была на месте залов 706 и 707, вела к залу 708)
 Escalier de l’aile de Flore (разрушена)

Внутренние 
 Escalier Daru
 Северная лестница колоннады Персье и Фонтена
 С 25 октября 2007 года на верхней площадке северной лестницы выставлены произведения Ансельма Кифера: картина «Атанор» (название ), 2007 год, 1000×430 см; статуя «Даная» (название по имени мифического персонажа), 2007 год; статуя «Hortus conclusus» (названа по библейскому выражению, отсылающему к Богоматери), 2007 год.
 Южная лестница колоннады Персье и Фонтена
 Escalier du Ministre
 Escalier de la Bibliothèque (сгорела, на её месте Галерея Медичи)
 Escalier Colbert
 Escalier Mollien («Нимфа» Бенвенуто Челлини)
 Escalier Henri II (Pierre Lescot, свод мастерской Jean Goujon)
 Эскалатор крыла Ришельё (I.M.Pei)
 Escalier du Chien
 Построена в 1830 году, расширена в 1932.
 Названа по египетской статуе собаки, выставлявшейся на лестничном пролёте до 1972 года, ныне находящейся в 318 зале.
 Escalier Lefuel
 Построена в 1852—1858 годах архитектором Лефюэлем. Северное крыло Нового Лувра (ныне крыло Ришельё). Первоначальное название — лестница Библиотеки (). Монументальная лестница с двойными пролётами. Построенная из белого камня, лестница богато украшена скульптурами. Освещена множеством выходящих как наружу, так и внутрь музея окон с прозрачными стёклами.
 В 2010 году новые витражи Франсуа Морелле — композиция L’esprit d’escalier. Обыгрывает существующую структуру окна, намного сдвигая её относительно оригинала. Первоначальное название проекта (2007 год): Les plombs pas d’aplomb. Стекло работы Bruno Loire.

Примечания

Литература